Erwin Neher (1944), een Duits biofysicus
Lambertus Neher (1889–1967), een Nederlands politicus
Mickey Neher (1966), een Duits jazzdrummer en jazzzanger

Neherlaboratorium, een naar Lambertus Neher vernoemd telecomlaboratorium (1946-2001)